Delray Beach kan syfta på:

 Delray Beach, Florida, ort i USA
 Delray Beach International Tennis Championships – en tennisturnering som spelas årligen i Delray Beach, Florida